Příjmení Jabłoński nosí více významných osobností:

 Henryk Jabłoński (1909–2003) – polský politik a historik
 Tomasz Jabłoński (* 1988) – polský boxer
 Wincenty Jabłoński (1863–1923) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče

Externí odkazy